Општина Неаполи-Сикјес () је општина у Грчкој. По подацима из 2011. године број становника у општини је био 84.741.

Становништво

Спољашње везе 

Општине у Грчкој